Методы менеджмента — это совокупность способов и приемов влияния на коллектив и отдельных работников с целью выполнения миссии и достижение целей организации.
 Методы менеджмента выполняют 2 функции:
 Исследование проблем функционирования организации.
 Управление организацией.

Общие методы проведения исследований 
 эксперимент;
 тестирование, анкетирование, интервью;
 моделирование;
 изучение документации организации.

Классификация методов 

Экономические – это система приемов и способов влияния на исполнителей с помощью конкретного измерения затрат и результатов.  В качестве основных методов здесь выступает система заработной платы и премирования.
Экономические методы разделяются на:
1. Государственная регуляция:
 налоги;
 антимонопольное законодательство;
 ссуда;
 дотации.
2. Рыночная регуляция:
 конкуренция;
 спрос;
 снижение цен;
 распродажа.
3. Внутреннее организационное направление. 

Административные – это методы прямого действия, которые носят директивный характер обязанностей , основанный на дисциплине, ответственности, власти, принуждению.
Административные методы разделяют на организационные и распорядительные.

1. Организационные:
 организационное проектирование;
 регламентирование – установление правил, обязательных для выполнения;
 организационное нормирование – это нормы и нормативы расходов ресурсов.
2. Распорядительные:
 приказы;
 команды;
 рекомендации;
 инструкции.

Социально-психологические методы - эти методы основаны на использовании моральных стимулов, особенных способов коммуникаций, образов, метафор и других способов влияния на эмоции людей.

К этим методам относят: 
 моральное поощрение;
 социальное планирование;
 убеждение;
 внушение;
 личный пример;
 создание и поддержка морального климата в коллективе.

Ссылки 
 Методы менеджмента
  - Данное учебное пособие является электронной версией работы:
Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное пособие, изд 2-е, дополненное и переработанное. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.\\ Тема 5: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Менеджмент